Marchena může být:

 Marchena (ostrov) – ostrov v souostroví Galapágy
 Marchena (Španělsko) – město ve Španělsku
 Carlos Marchena (* 1979) – španělský fotbalista

Reference